Даньковка — топоним:

Украина 
 Даньковка — село в Ильинецком районе Винницкой области.
 Даньковка — село в Тульчинском районе Винницкой области.
 Даньковка — село в Прилукском районе Черниговской области.

Россия 
 Даньковка — река в Свердловской области, приток Серебряной.